Andoni:
 Andoni Zubizarreta Urreta
 Nume de familie
 Dacian Andoni

Nume de familie românești